Аре́фьев, Алекса́ндр:
 Арефьев, Александр Васильевич (1912—1979) — советский архитектор.
 Арефьев, Александр Дмитриевич (1931—1978) — советский художник, живописец, график.
 Арефьев, Александр Николаевич (род. 1956) — заслуженный тренер России, мастер спорта (прыжки на лыжах с трамплина).
 Арефьев, Александр Петрович (род. 1959) — советский футболист и казахстанский футбольный тренер.